El término Bandera de Río Negro puede referirse a:

 la bandera de la provincia del Río Negro, Argentina;
 la bandera del departamento de Río Negro, Uruguay.
 la bandera de la comuna de rio negro,Chile.